Ёжик — уменьшительно-ласкательная форма слова ёж.
 Ёжик — короткая причёска.
 Ёжик, или картошка — бисквитно-шоколадное пирожное округлой формы.
 Ёжики — горячее блюдо с рисом, разновидность тефтелей или котлеты.
 «Ёжик» — ежемесячный журнал для детей.

В кино
 «Ёжик в тумане» — мультфильм Юрия Норштейна (СССР, 1975).
 Ёжик — герой мультсериала «Смешарики».
 «Ёжик» () — фильм Моны Ашак (Франция, 2009) по мотивам романа Мюриэль Барбери «Элегантность ёжика».
 «Ёжик» — короткометражный фильм Константина Фама (Россия, 2012).
 «Ёжик» () — фильм-драма Линдси Копленд (США, 2017).

См. также 
 Ёж (значения)